Иджру́д () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранского остана Зенджан. Административный центр — город Зерринабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Халаб (بخش حلب)
Население области на 2006 год составляло 35 661 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Зенджана